Robert Wauchope ist der Name folgender Personen:

* Robert Wauchope (Erzbischof) (um 1500–1551), schottischer Geistlicher, Erzbischof von Armagh
 Robert Wauchope (Admiral) (1788–1862), britischer Admiral und Erfinder
 Robert Wauchope (Archäologe) (1909–1979), US-amerikanischer Archäologe und Anthropologe